Ви́ктор Герасиме́нко:
 Герасименко, Виктор Иванович (промышленник) (род. 1950) — генеральный директор «КуйбышевАЗОТ»
 Герасименко, Виктор Иванович (1933—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Герасименко, Виктор Михайлович (1923—2007) — красноармеец, полный кавалер ордена Славы.
 Герасименко, Виктор Яковлевич (1912—1971) — театральный художник.